Rhinoceros is een geslacht van neushoorns met één hoorn. De geslachtsnaam bestaat uit de Oudgriekse woorden "rhís" (, genitief ), neus, en "kéras" (κέρας), hoorn, dus letterlijk "neushoorn". De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.

Taxonomie 
Rhinoceros omvat twee recente soorten: de Indische neushoorn (Rhinoceros unicornis) en de Javaanse neushoorn (Rhinoceros sondaicus). Daarnaast wordt ook de uitgestorven soort Rhinoceros philippinensis tot dit geslacht gerekend. Een aantal andere uitgestorven soorten zijn ooit aan dit geslacht toegekend, maar de meeste van die soorten werden later toegekend aan een ander geslacht. Van de soorten Rhinoceros aurelianensis, Rhinoceros mercki, Rhinoceros pachygnathus en Rhinoceros sivalensis is niet formeel vastgesteld of ze tot dit geslacht kunnen worden gerekend.

Fylogenie 
In 2011 werd door Deng et al. een cladogram opgesteld voor de soort Coelodonta thibetana. Hierin werd ook het geslacht Rhinoceros opgenomen.

Neushoorns